Росова струја (тј. Росово струјно коло) је хладна морска струја која настаје у близини обала Антарктика. Формира се у Росовом мору и креће се у смеру казаљке на сату, описујући пун круг. Настаје под утицајем циклона и слабије је проучена услед лоших климатских услова.

Види још
 Веделова струја
 Струја западних ветрова
 Струја источних ветрова

Литература
 Дукић Д, Гавриловић Љ. (2006): Хидрологија, ЗУНС, Београд

Спољашње везе
 Росова струја

Хидрологија
Морске струје